Rimokatolički crkveni red.

1991. je bilo u svijetu 5.791 redovnik školske Braće Marista. 

Godina utemeljenja:

Osnivač:

Poznatiji samostani:

Svetci, blaženici i sluge Božje iz njihovih redova:

Izvori i referencije 

Crkveni redovi